Лебзино:

Россия 
 Лебзино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Лебзино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Лебзино — железнодорожная платформа Савёловского направления МЖД в Талдомском районе Московской области.
 Лебзино — деревня в Ржевском районе Тверской области.